Люк Францис Корнет (; ) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Бостон Селтикс» в НБА. Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.

Профессиональная карьера

«Нью-Йорк Никс» (2017—2019) 
После того, как Корнет не был выбран на драфте НБА 2017 года он присоединился к «Нью-Йорк Никс» для участия в Летней лиге НБА 2017 года. 3 июля 2017 года он подписал двухсторонний контракт с «Нью-Йорк Никс». 8 февраля 2018 года Корнет дебютировал за «Никс» в матче против «Торонто Рэпторс», в этой игре он сделал дабл-дабл (11 очков и 10 подборов за 22 минуты), он стал всего лишь вторым в истории игроком «Никс», который в дебютной игре делал дабл-дабл, также он сделал 4 блок-шота, что позволило ему стать первым в истории игроком НБА, который в дебютной игре сделал 4 блок-шота и реализовал 3 трёхочковых броска.

6 июля 2018 года Корнет подписал новый контракт с «Нью-Йорк Никс». 9 апреля 2019 года Корнет оформил дабл-дабл из 12 очков и 13 подборов, а также сделал рекордные для себя 6 блок-шотов в победном матче против «Чикаго Буллз».

«Чикаго Буллз» (2019—2021) 
17 июля 2019 года Корнет подписал двухлетний гарантированный контракт с «Чикаго Буллз» на общую сумму 4,5 млн $.

«Бостон Селтикс» (2021) 
25 марта 2021 года Корнет был продан «Бостон Селтикс» в рамках сделки с участием трех команд («Вашингтон Уизардс»). Он повторно подписал контракт с «Селтикс» 16 октября, но в тот же день от него отказались.

«Мэн Селтикс» (2021) 
23 октября Корнет подписал контракт с «Мэн Селтикс» в качестве аффилированного игрока. В 10 играх он набирал в среднем 11.9 очка, 7.5 подбора, 3.9 передачи и 2.7 блок-шота за 27.4 минуты игры.

«Кливленд Кавальерс» (2021) 
21 декабря 2021 года Корнет подписал 10-дневный контракт с «Кливленд Кавальерс».

«Милуоки Бакс» (2022) 
3 января 2022 года Корнет подписал 10-дневный контракт с «Милуоки Бакс».

Возвращение в «Мэн» (2022) 
14 января 2022 года Корнет был повторно приобретен «Мэн Селтикс».

Возвращение в «Бостон» (2022–н.в.) 
11 февраля 2022 года Корнет подписал контракт на оставшуюся часть сезона с «Бостон Селтикс». 

3 июля 2022 года Люк Корнет подписал двухлетний контракт с клубом на минимальных условиях.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте университета Вандербильт

Баскетболисты США
Игроки «Вандербильт Комодорс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Селтикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Центровые